De elfde etappe van de Ronde van Spanje 2021 wordt verreden op 25 augustus van Antequera naar Valdepeñas de Jaén. Het betreft een heuveletappe over 133,6 kilometer.

Verloop

Uitslag

Nevenklassementen

Opgaves
  Alex Aranburu (Astana-Premier Tech): Niet gestart vanwege verwondingen opgelopen in de tiende etappe
  Simon Carr (EF Education-Nippo): Opgave tijdens de wedstrijd
  Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix): Niet gestart wegens lichte koorts

11
Sport in Andalusië